Antella (Italië), dorp in Italië
 Antella (Spanje), gemeente in de Spaanse provincie Valencia
 Antella (dier), geslacht van kreeftachtigen
 Antella (schimmel), geslacht van schimmels